Il 2017 Verizon IndyCar Series è stata la 22ª stagione della Verizon IndyCar Series e la 96ª stagione ufficiale del campionato American Championship car racing.

Team e piloti

Risultati della stagione

Risultati delle gare

Classifica piloti

Classifica costruttori motori

Note

Collegamenti esterni
 

Indy Racing League
Stagioni dell'IndyCar Series